Тепли́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тепличная улица — улица в Воронеже.
 Тепличная улица — улица в Екатеринбурге.
 Тепличная улица — улица в Краснодаре.
 Тепличная улица — улица в Липецке (Новая Жизнь).
 Тепличная улица — улица в Омске. 
 Тепличная улица — улица в Сочи.
 Тепличная улица — улица в Томске (Кузовлево).
 Тепличная улица — улица в Уфе.

Украина 
 Тепличная улица — улица в Киеве.

Белоруссия 
 Тепличная улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Тепличная улица — улица в Алма-Ате.